Velika nagrada zahodnih ZDA 1982 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1982. Odvijala se je 4. aprila 1982.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-Ford
| 75
| 1:58:25,318
| 2
| 9
|-
! 2
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Ford
| 75
| + 14,660 s
| 8
| 6
|-
! 3
| 2
|  Riccardo Patrese
| Brabham-Ford
| 75
| + 1:19,143
| 18
| 4
|-
! 4
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 75
| + 1:20,947
| 12
| 3
|-
! 5
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 74
| +1 krog
| 16
| 2
|-
! 6
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 74
| +1 krog
| 11
| 1
|-
! 7
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 73
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 8
| 17
|  Jochen Mass
| March-Ford
| 73
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 9
| 18
|  Raul Boesel
| March-Ford
| 70
| +5 krogov
| 23
|  
|-
! 10
| 4
|  Slim Borgudd
| Tyrrell-Ford
| 68
| +7 krogov
| 24
|  
|-
! DSQ
| 27
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 75
| Diskvalifikacija
| 7
|  
|-
! Ods
| 25
|  Eddie Cheever
| Ligier-Matra
| 59
| Menjalnik
| 13
|  
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 33
| Zavrten
| 1
|  
|-
! Ods
| 29
|  Brian Henton
| Arrows-Ford
| 32
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 14
|  Roberto Guerrero
| Ensign-Ford
| 27
| Zavrten
| 19
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 26
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 31
|  Jean-Pierre Jarier
| Osella-Ford
| 26
| Prenos
| 10
|  
|-
! Ods
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 25
| Zavrten
| 6
|  
|-
! Ods
| 33
|  Derek Daly
| Theodore-Ford
| 23
| Zavrten
| 22
|  
|-
! Ods
| 5
|  Mario Andretti
| Williams-Ford
| 19
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 10
| Zavrten
| 4
|  
|-
! Ods
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 6
| Zavrten
| 9
|  
|-
! Ods
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 5
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 5
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 10
|  Eliseo Salazar
| ATS-Ford
| 3
| Trčenje
| 26
|  
|-
! Ods
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-Ford
| 1
| Trčenje
| 25
|  
|-
! DNQ
| 36
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
|  
|  
| 0
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Riccardo Paletti
| Osella-Ford
|  
|  
| 0
|  
|-
! DNQ
| 20
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
|  
|  
| 0
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Mauro Baldi
| Arrows-Ford
|  
|  
| 0
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
|  
|  
| 0
|  
|}

Formula 1 sezona 1982
1982